American Academy of Arts and Sciences - Amerikaanse vereniging van geleerden
 American Association for the Advancement of Science - Amerikaans wetenschappelijk genootschap